Дибанг — многозначный термин.

 Дибанг — река бассейна Брахмапутры.
 Нижняя долина Дибанг — округ в восточной части индийского штата Аруначал-Прадеш.
 Верхняя долина Дибанг — округ на севере восточной части индийского штата Аруначал-Прадеш.
 Дибанг — заповедник в округе Верхняя долина Дибанг